АВРО е шахматен турнир, проведен в Нидерландия през 1938 година и спонсориран от нидерландската медийна компания „Algemeene Vereeniging Radio Omroep“.

Участват в състезанието 8 от най-силните в света шахматисти: световният шампион Александър Алехин, бившите шампиони Хосе Раул Капабланка и Макс Еве, техните опоненти Михаил Ботвиник, Паул Керес, Рубен Файн, Самуел Решевски и Сало Флор. Керес и Файн завършват с равен брой точки на първите 2 места и играят тайбрек за определяне на победителя, спечелен от Керес с 1,5:0,5 точки.

Турнирът е организиран с надеждата, че ще предложи кандидат за световната титла на Алехин, но състезанието не е официален турнир на претендентите. 10 години по-късно, когато ФИДЕ организира световното първенство по шахмат през 1948 г. след смъртта на Алехин (1946), световната федерация кани да участват в борбата за световната титла всички живи участници от АВРО турнира (Капабланка също е починал), с изключение на Флор, който е заместен от Василий Смислов.

Таблица

Външни препратки 
 АВРО 1938 
 Партии от АВРО турнира на chessgames.com

Състезания по шахмат в Нидерландия